Polgár Gyula (1847–1910) színész, buffokomikus, igazgató
 Polgár Gyula (1910–1992) labdarúgó, edző
 Polgár Gyula (1956) újságíró